Papyridea är ett släkte av musslor. Papyridea ingår i familjen hjärtmusslor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hjärtmusslor
Papyridea